Příjmení Purcell nese více různých osobností:

 Daniel Purcell (1664–1717) – anglický barokní varhaník a skladatel
 Dominic Purcell (* 1970) – australský herec
 Edward Mills Purcell (1912–1997) – americký fyzik
 Henry Purcell (1659–1695) – anglický hudební skladatel